est la formule brute de plusieurs isomères.

 furanéol, numéro CAS , racémique
 (R)-(+)-furanéol, numéro CAS 
 (S)-(–)-furanéol, numéro CAS 
 sotolon, numéro CAS 
 2,5-bis(hydroxyméthyl)furane, numéro CAS